В одиночному розряді тенісного турніру Brighton International 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт-Ллойд 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
 Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
 Біллі Джин Кінг (півфінал)

 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Енн Кійомура (1-ше коло)
 Сільвія Ганіка (півфінал)
 Бетті Стеве (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brighton International